Cettia carolinae é uma espécie de ave da família Cettiidae.

Apenas pode ser encontrada na Indonésia.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Cettia
Aves descritas em 1987